Troisième œil peut faire référence à :

 Troisième œil, concept ésotérique
 Troisième œil, fait biologique
 Un livre de science-fiction traite ce thème. Les Agoutes qui sont un peuple imaginaire possédant un troisième œil. Il s'agit d'un peuple inventé par René Bonnefoy, dont le nom de plume est B. R. Bruss, dans le cadre de son ouvrage L'Apparition des surhommes.
  Œil, groupe de hip-hop français, originaire de Marseille
  Œil Productions, société de production audiovisuelle
 Le Troisième Oeil est le centre d'une grande théorie du jeu Doki Doki Literature Club!

Voir aussi 
 Le Troisième Œil, film belge de Christophe Fraipont de 2002
 Le Troisième Œil, court métrage de Jérôme Perillat-Colomb de 2013
 Le Troisième Œil, roman ésotérique de T. Lobsang Rampa

Homonymie